Романчук — українське прізвище.

Відомі носії 
 Романчук Анатолій Михайлович (1981—2014) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Романчук Андрій Валерійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Романчук Андрій Миколайович (* 1961) — радянський та український футболіст, захисник і півзахисник.
 Романчук Антін (1898—1960) — маляр-портретист, син Тита Романчука та онук Юліана Романчука.
 Романчук Алла Іллівна — російський історик, археолог, професор, доктор історичних наук.
 Романчук Вікторія Олександрівна (* 1997) — українська художниця, учасниця Революції Гідності, громадська активістка, волонтерка, засновниця Молодіжної мистецької формації «Maysternia».
 Романчук Віталій Анатолійович(* 1986) — український футболіст, паралімпійський чемпіон.
 Романчук Володимир Володимирович — солдат Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Романчук Леся Іванівна (* 1955) — українська лікарка, викладачка, письменниця, бард
 Романчук Микола Павлович (* 1957) — Герой України, кандидат технічних наук, генеральний директор акціонерного товариства «Дамен Шіпярдс Океан»
 Романчук Михайло (* 1996) — український плавець, медаліст юнацьких олімпійських ігор та чемпіонатів Європи з плавання.
 Романчук Олег Костянтинович (* 1951) — український письменник, журналіст, доцент Львівського національного університету імені Івана Франка.
 Романчук Олександр Володимирович (* 1984) — український футболіст, захисник полтавської «Ворскли».
 Романчук Олександр Володимирович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Романчук Павло Родіонович (1921—2008) — український вчений, фізик, астроном.
 Романчук Петро Миколайович (* 1957) — український політик. Народний депутат України 3-го скликання.
 Романчук Роман Миколайович (*1986) — український футболіст, півзахисник.
 Романчук Роман Романович (1979—2016) — російський боксер українського походження.
 Романчук Сергій Михайлович (1974—2015) — старший лейтенант ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Романчук Сергій Павлович (* 1944) — український географ-геоеколог, кандидат географічних наук, доцент Київського національного університету
 Романчук Тит Юліанович (1865—1911) — маляр-імпресіоніст і графік. Син Юліяна Романчука та батько Антона Романчука.
 Романчук Юліан (1842—1932) — педагог, письменник, журналіст, видавець, політичний провідник галицьких українців.

Див. також 
 Романько
 Романюк
Українські прізвища
Прізвища на -ук